gromada Słupia (powiat jędrzejowski)
 gromada Słupia (powiat konecki)
 gromada Słupia (powiat sierpecki) (płocki/sierpecki)
 gromada Słupia (powiat skierniewicki)

także:
 gromada Słupia Kapitulna (powiat rawicki)
 gromada Słupia Nadbrzeżna (powiat opatowski)
 gromada Słupia Nowa (powiat kielecki; pod koniec gromada Nowa Słupia)
 gromada Słupia Stara (powiat opatowski)